Pchnięcie kulą mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas 15. Halowych Mistrzostw Świata w Sopocie.

Terminarz

Wyniki

Eliminacje 
Do zawodów przystąpiło 19 zawodników. Aby dostać się do finału trzeba było osiągnąć co najmniej 20,70 m (Q) lub uzyskać jeden z 8 najlepszych rezultatów (q).

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

Pchnięcie kulą mężczyzn